El Col·legi Escolapis és un centre educatiu de Sabadell (Vallès Occidental)- L'edifici és una obra eclèctica protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Edifici 
Escola construïda abraçant un pati en forma de ce. L'edifici està constituït per planta baixa i tres pisos. Les façanes exteriors estan endarrerides deixant un espai enjardinat entre l'edifici i el carrer, estan estucades i les seves finestres estan protegides amb trencaaigües de pedra. La reixa de ferro fos de la tanca és del 1908.

De l'interior cal destacar el Saló d'Actes exornat amb quadres a l'oli pintat per Josep Espinalt i uns medallons col·locats en el fris superior on apareixen bustos de sants relacionats amb l'Ordre Calasància. En el corredor del claustre hi ha relleus sobre Sant Josep de Calasanç, obra de Camil Fàbregas.

Història 
L'edifici fou aixecat gràcies al conveni establert entre l'Ajuntament i els escolapis. Aquests donaren tres edificis a canvi dels diners per a construir l'escola. Fou inaugurat l'any 1885. A la porta hi ha la inscripció "Lletres, Pietat i Ciències", lema que indica la finalitat de l'edifici.

Referències

Enllaços externs 

 Col·legi Escolapis, fitxa del catàleg de l'Ajuntament

Patrimoni monumental de Sabadell
Edificis eclèctics de Sabadell
Centres educatius de Sabadell